Kramersdorf ist der Name folgender Orte:
 Kramersdorf (Hauzenberg), Ortsteil von Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Kramersdorf (Gemeinde Passail), Katastralgemeinde in Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Swakopmund-Kramersdorf, Vorstadt von Swakopmund, Namibia